No Name kan syfta på:

 No Name (montenegrinsk musikgrupp) – en montenegrinsk musikgrupp
 No Name (slovakisk musikgrupp) – en slovakisk musikgrupp